De volgende personen:
Dean Koolhof (1994), Nederlands voetballer
Gezienus Koolhof (1885-1973), Nederlands architect
Jan Koolhof (1922-1944), Nederlandse verzetsstrijder
Jurrie Koolhof (1960-2019), Nederlands voetballer en voetbaltrainer
Wesley Koolhof (1989), Nederlands tennisser

Overige:
Koolhof (Deurne), een woonwijk in Deurne
koolhof (moestuin), een historische benaming voor moestuin

Zie ook 
Koolhoven (doorverwijspagina)